

Село 
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Вакулівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Нивотрудівська сільська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Садове — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада